Breidert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Breidert (1845–1920), hessischer Provinzialdirektor
 Georg Breidert (1807–1876), hessischer Politiker und Richter
 Martin Breidert (* 1946), deutscher Gemeindepfarrer und Theologe, Dozent für Systematische Theologie
 Wolfgang Breidert (* 1937), deutscher Philosoph